Михаи́л Ю́дин: Юдин, Михаил Александрович (род. 1975) — серийный убийца.
 Юдин, Михаил Алексеевич (1893—1948) — советский композитор.
 Юдин, Михаил Васильевич (1904—1978) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Юдин, Михаил Владимирович (1912—1942) — Герой Советского Союза.
 Юдин, Михаил Михайлович (род. 1976) — российский футболист.